Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2011/2012.

Samenvatting seizoen
 Op 1 juni 2011 werd bekendgemaakt dat er geen akkoord werd bereikt met Trond Sollied over het verlengen van diens contract als hoofdcoach. Chris Janssens werd voorgesteld als Sollieds opvolger als nieuwe hoofdtrainer van Lierse SK voor het seizoen 2011-2012. Janssens was het vorige seizoen nog assistent onder Sollied.
 In het dagelijks bestuur van de club werd CEO Neel de Ceulaar vervangen door Jesse De Preter, Katrien De Ceulaar werd COO. Technisch directeur Herman Helleputte ontving een nieuwe functie binnen de club en werd vervangen door Ruud Kaiser.
 Bij de laatste thuiswedstrijd in groep A van Play-Off II werd Eiji Kawashima verkozen tot speler van het jaar, voor Daylon Claasen en Thomas Wils.
 In de reguliere competitie van de eerste klasse eindigt Lierse 12e, en kwalificeert het zich voor Play Off II.
 In Groep A van Play Off II eindigt Lierse met 7 punten op de 3e plaats.
 In de Beker van België haalt Lierse de halve finale waarin het wordt uitgeschakeld door KSC Lokeren OV.

Spelers

 Opmerking
Mattia Notari heeft ook een contract bij Lierse, maar werd dit seizoen niet in de A-kern opgenomen.

Transfers

Zomer

Winter

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding - oefenwedstrijden

Jupiler Pro League 2011-12 : Reguliere competitie 

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Saïdi - Grncarov - Thompson - Vandooren - Gilberto - Maric - Elgabas - Sonck - Kovacs
Vervangingen: 31' Thompson Gaxa  - 71' Vandooren Mathisen - 87' Elgabas Dequevy

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Saïdi  - Grncarov - Gaxa - Claassen - Gilberto - Maric - Elgabas - Mathisen - Dequevy
Vervangingen: 79' Gilberto Kovacs - 83' Dequevy Wils

Opstelling Lierse: Kawashima - Grncarov  - Dequevy - Elgabas - Sonck - Gilberto - Claasen - Frans - Ayew  - Davids  - Maric 
Vervangingen: 31' Dequevy Kovacs - 46' Davids Gaxa - 87' Gilberto Mathisen

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Saidi - Grncarov - Gaxa - Gilberto - Claasen - Maric - Elgabas  - Sonck - Mathisen
Vervangingen: 71' Mathisen Dequevy - 79' Sonck Kovacs

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Saïdi - Grncarov  - Gaxa - Vandooren - Gilberto  - Claasen - Maric - Elgabas - Kovacs
Vervangingen: 46' Kovacs Dequevy - 55' Vandooren Mathisen - 67' Gaxa Thompson

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Frans - Grncarov - Thompson - Vandooren - Claasen  - Wils - Maric - Dequevy - Elgabas
Vervangingen: 30' Maric Mathisen - 83' Thompson Gaxa - 85' Vandooren Davids

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Saïdi - Grncarov - Thompson  - Vandooren  - Wils - Maric  - Dequevy - Elgabas - Mathisen
Vervangingen: 68' Elgabas Sonck - 73' Dequevy Gilberto - 88' Mathisen Claasen

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson - Grncarov - Saïdi  - Gaxa  - Wils - Claasen - Davids - Maric  - Dequevy - Elgabas
Vervangingen: 62' Claasen Cavens  - 72' Davids Kovacs - 82' Dequevy Bidaoui

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Saïdi - Grncarov - Thompson - Dequevy - Claasen  - Wils - Maric - Elgabas - Sonck
Vervangingen: 46' Elgabas Mathisen - 63' Wils Cavens - 73' Sonck Kovacs

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Saïdi - Grncarov - Thompson  - Wils - Dequevy  - Vandooren - Claasen  - Maric - Elgabas
Vervangingen: 90' Elgabas Kovacs

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Grncarov - Saïdi - Thompson - Vandooren - Wils - Claasen - Dequevy - Maric El Gabas 
Vervangingen: 26' Vandooren Yasser - 46' Wils Huysegems - 72' Gaxa Gilberto 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa  - Grncarov - Saïdi - Frans  - Wils  - Claasen - Dequevy - Gilberto - Maric - Huysegems 
Vervangingen: 37' Dequevy Yasser  - 46' Grncarov Kovacs - 67' Gaxa Davids 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Grncarov - Saïdi - Vandooren  - Wils - Claasen  - Gilberto - Maric - El-Gabas - Huysegems 
Vervangingen: 

Opstelling Lierse: Kawashima  - Gaxa - Grncarov  - Saïdi  - Vandooren - Wils  - Claasen - Gilberto - Maric - El-Gabas - Huysegems 
Vervangingen:64'Wils Kovacs 71'Gaxa Mathisen

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Grncarov - Saïdi - Vandooren - Wils - Mathisen - Gilberto - Maric - El-Gabas - Huysegems 
Vervangingen:74'Sonck  Gilberto 79'Kovacs  Mathisen 92'Ayew  Wils

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa  - Grncarov - Saïdi - Ayew  - Vandooren - Wils - Maric - El-Gabas - Huysegems - Sonck 
Vervangingen:37'Maric Kovacs 41'Grncarov Frans 81'Wils  Flavio

Opstelling Lierse:Kawashima-Dequevy-Elgabas-VanDooren-Gilberto-Frans-Gaxa-Ayew-Wils-Andreason-Huysegems                                                                                                                                                                                               Vervangingen:65'YasserDequevy 76'FlavioGilberto SonckHuysegems

Opstelling Lierse:Kawashima-Bidaoui-Claasen-Elgabas-Wils-Maric-Gaxa-Dewree-Grncanov-Frans-Huysegems
Vervangingen:Bidaoui Dequevy  Davids Huysegems Kovacs10px

Opstelling Lierse:Kawashima-Dewree-Grncarov -Elgabas-Gilberto-Claasen-Frans-Gaxa-Bidaoui -Huysegems-Flavio
Vervangingen:79'Huysegems Sonck 83'Bidaoui Vandooren -87'Flavio Adesanya 

Opstelling Lierse:Kawashima-Dewree-Elgabas-Bidaoui-Claasen-Frans-Gaxa-Wils-Saidi-Davids-Maric
Vervangingen:70'Davids Yasser 88'Elgabas Sonck 92 Bidaoui Hairemans

Opstelling Lierse:Kawashima-Gaxa-Grncarov-Saidi-DeWree-Wils-Maric-Davids-Bidaoui-Elgabas-Claasen 
Vervangingen:60'Davids Sonck 79'Elgabas Adesanya

Opstelling Lierse:Kawashima-Gaxa-Frans-Grncarov-De Wree-Saidi-Yasser-Claasen-Bidaoui-Sonck-Elgabas
Vervangingen: 82'Elgabas Vandooren 84'Sonck Huysegems

Opstelling Lierse:Kawashima-De Wree-Grncarov-Elgabas-Bidaoui-Saidi-Sonck-Yasser-Claasen-Gaxa-Wils
Vervangingen:38'Yasser Davids 85'Sonck Huysegems 90'Bidaoui Nyason

Opstelling Lierse:Kawashima-Grncarov-Elgabas-Bidaoui-Sonck-Vandooren -Claasen-Wils-Saidi-Maric-Davids
Vervangingen:65'Wils Huysegems

Opstelling Lierse:Kawashima-De Wree-Gaxa-Frans-Wils-Saidi-Maric-Claasen-Sonck-Bidaoui-Elgabas
Vervangingen: 75'Elgabas Yasser10px 94'Bidaoui Vandooren

Opstelling Lierse:Kawashima-De Wree-Saidi-Frans-Gaxa-Claasen-Maric-Wils-Bidaoui-Yasser-Sonck
Vervangingen: 67'De Wree  Thompson 75'Yasser  Elgabas 83'Sonk  Flavio

Opstelling Lierse:Kawashima-Thompson-Gaxa-Frans-Saidi-Maric-Wils-Claasen-Bidaoui-Yasser
Vervangingen:80'Bidaoui  Sonck 86'Thompson  Vandooren

Opstelling Lierse:Kawashima-Thompson-Grncarov-Elgabas-Yasser-Frans-Wils-Huysegems-Davids-Flavio-Maric 
Vervangingen:53'Elgabas  Claasen  57'Frans  Saidi 69'Flavio  Bidaoui10px

Opstelling Lierse:Kawashima-Thompson-Grncarov-Bidaoui-Claasen-Gaxa-Wils-Adesanya-Saidi-Claes-Maric
Vervangingen:61'Sonck  Adesanya  70'Davids  Thompson  75 Yasser  Claes 

Opstelling Lierse:Kawashima-Grncarov-Hairemans-Sonck-Yasser-Claasen-Gaxa-Wils-Huysegems-Davids-Maric
Vervangingen:46'Davids Vandooren

Jupiler Pro League 2011-12 : Play Off

Groep A 

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew  - Bidaoui - Elgabas - Gaxa - Grncarov - Hairemans - Saidi - Maric - Wils  - Hussein
Vervangingen: 46' Hussein Bekoe - 58' Hairemans Sonck - 83' Elgabas Huysegems

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Bekoe - Bidaoui - Claassen - Gaxa  - Grncarov  - Saidi - Maric - Thompson  - Wils
Vervangingen: 78' Adesanya Nyason - 84' Bekoe Sonck - 89' Bidaoui Hairemans

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Bekoe - Bidaoui - Claassen - Gaxa  - Grncarov  - Saidi  - Maric  - Thompson - Wils 
Vervangingen: 46' Bekoe Ayew - 66' Adesanya Sonck  - 84' Bidaoui Frans  

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Ayew - Bekoe - Bidaoui - Claassen - Frans - Grncarov - Maric - Thompson  - Wils
Vervangingen: 60' Ayew Gaxa - 68' Adesanya Huysegems - 90' Bekoe Nyason

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Bekoe  - Bidaoui  - Claassen - Frans - Gaxa - Hairemans - Maric - Saïdi  - Wils
Vervangingen: 50' Hairemans Adesanya - 76' Wils Huysegems - 84' Claassen Elgabas

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Ayew - Bekoe - Bidaoui  - Claes - Frans - Gaxa - Maric  - Saïdi - Wils
Vervangingen: 61' Wils Elgabas - 66' Gaxa Nyason - 78' Claes Huysegems

Beker van België 2011-12 

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson - Grncarov - Frans - Gaxa - Gilberto - Claasen - Davids - Sonck - Mathisen - Kovacs
Vervangingen: 11' Mathisen Elgabas - 37' Frans Saïdi - 46' Grncarov Wils
Opmerking: Turnhout verkocht zijn thuisvoordeel aan Lierse.

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Saïdi - Frans - Andreasson - Gilberto - Maric - Claasen - Wils - Huysegems - Yasser
Vervangingen: 77' Yasser Dequevy - 82' Huysegems Kovacs - 88' Gaxa Davids

Opstelling Lierse: Kawashima - De Wree - Grncarov - Bidaoui - Claasen - Frans - Wils - Huysegems - Davids  - Maric - Kovacs
Vervangingen: 46' Claasen Yasser - 46' Huysegems Flávio - 78' Wils Sonck

Opstelling Lierse: Kawashima - De Wree  - Grncarov - Elgabas - Hairemans - Sonck - Hussein - Frans - Gaxa - Wils  - Maric 
Vervangingen: 57' Hairemans Claasen  - 75' Hussein Bidaoui - 88' De Wree Adesanya

Opstelling Lierse: Kawashima - De Wree - Grncarov - Elgabas - Bidaoui - Gaxa - Wils - Saïdi  - Vandooren - Huysegems - Maric
Vervangingen: 60' Huysegems Sonck - 83' Elgabas Nyason

Opstelling Lierse: Kawashima - De Wree - Gaxa - Frans - Saidi - Claasen - Maric  - Wils - Elgabas - Sonck - Bidaoui
Vervangingen: 46' Wils Hussein - 54' De WreeFlávio - 72' Sonck Huysegems

Topschutters 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2011/12